La 3.Liga 2022-2023 est la  de la 3.Liga, la troisième division allemande de football.

Vingt équipes participent à ce championnat qui se déroule sur trente-huit journées. À l'issue de la saison, le champion et son dauphin sont directement promus en 2.Bundesliga, tandis que l'équipe finissant à la  dispute un barrage de promotion/relégation contre le  de 2.Bundesliga pour tenter de les accompagner. À l'inverse, les équipes classées aux quatre dernières places à la fin de la saison sont directement reléguées en Regionalliga.

Clubs participants 

 Légende des couleurs

 
 La Sportclub Arena à Verl ne répondant pas aux exigences de la 3. Liga, Verl joue ses matches à domicile à Paderborn, tant que les travaux dans son stade ne sont pas terminé.
 Le VfB Oldenburg peut jouer dans son stade, sauf les rencontres en nocturne et pendant l'hiver, car son stade ne possède pas d'éclairage suffisant ni de système de chauffage de pelouse. Le club sera obligé de se tourner vers la HDI-Arena à Hanovre.
 Si les travaux d'éclairage ne sont pas terminés, le SpVgg Bayreuth jouera ses matchs en nocturne au Steigerwaldstadion à Erfurt.

Compétition

Règlement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement

Leader par journée

Dernier par journée

Matchs

Résultats par match

Évolution du classement 
Le tableau suivant récapitule le classement au terme de chacune des journées définies par le calendrier officiel, les matchs joués en retard sont pris en compte la journée suivante.

Statistiques

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Domicile et extérieur

Meilleurs buteurs 

Mise à jour au =

Barrages de promotion/relégation 

À la fin de la saison, le  de 2. Bundesliga affronte le troisième de troisième division pour une double confrontation aller/retour, le vainqueur étant promu en 2.Bundesliga et le perdant relégué en 3.Liga.

Barrages de montée 

Les champions de Regionalliga Sud Ouest, Ouest et Nord, montent directement, les deux autres jouent pour la montée en  division, en match aller et retour.

Champion Regionalliga Nord

Champion Regionalliga Nord Est

Champion Regionalliga Sud Ouest

Champion Regionalliga Bavière

Champion Regionalliga Ouest

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat d'Allemagne de football 2022-2023
 Championnat d'Allemagne de football de deuxième division 2022-2023
 Coupe d'Allemagne de football 2022-2023

Lien externe 

2022-2023
Football M3
Allemagne M3
Championnat M3